Dieter Läpple ist der Name folgender Personen:

* Dieter Läpple (Künstler) (1938–2019), deutscher Künstler
 Dieter Läpple (Stadtforscher) (* 1941), deutscher Stadtforscher